Букме́кер () — профессия профессионального спорщика, занимающегося приёмом денежных ставок на различные предстоящие события (чаще всего спортивные) с заранее оговорёнными коэффициентами, которые определяются вероятностями, а также выплатой выигрышей. Букмекеры принимают ставки при игре на скачках и бегах, на результаты различных спортивных, политических, культурных, финансовых, погодных и прочих событий. Для букмекера важно уметь хорошо прогнозировать (самостоятельно или на основании других прогнозов) предполагаемые вероятности событий, на которые принимаются ставки, и будущую популярность различных ставок среди потенциальных клиентов. Зачастую букмекеры обманывают пользователей.

Букмекерство в России 

В России тотализаторы и букмекеры появились в дореволюционное время, но почти всю советскую эпоху букмекерской деятельности в СССР практически не было. В 1980-х годах в СССР учредили спортивный тотализатор «Спортпрогноз» государственного управления лотерей, ранее занимавшегося лишь лотереями (например, лотерея «Спринт») и кено под названием «Спортлото», а в начале 1990-х годов в Москве появились первые современные букмекерские конторы.

В России работают множество букмекерских контор, их деятельность регулируется федеральным законом № 244-ФЗ от 29 декабря 2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 4 июля 2015 года депутаты в третьем чтении большинством в 289 голосов приняли законопроект № 260152-6, который вносит изменения в игорное законодательство, легализуя онлайн-букмекеров в России. 28 марта 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об отчислениях букмекерских контор в интересах развития спорта в размере 5 % от базы расчета целевых отчислений.

Параллельно с принятием нового законодательства была запущена работа единого регулятора азартных игр — ЕРАИ. Созданная структура функционирует вместе с проектом «Единый ЦУПИС», который является центром для учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов. Каждый новый зарегистрированный пользователь должен пройти дополнительную верификацию в ЦУПИС для получения возможности делать ставки в легальных букмекерских конторах на территории РФ.

Деятельность

Используемые бонусы 
Для привлечения клиентов букмекеры используют бонусные предложения:
 бонус на первый депозит для новичков — процент от суммы депозита, начисляемый сразу после того, как новый игрок пополнит счет;
 бонус, равный сумме первой ставки;
 бонус на экспресс-ставки — процент бонуса зависит из скольких событий состоит экспресс;
 кэшбек — определенный процент из проигранных денежных средств, который возвращается игроку на баланс;
 кэшаут — частичный возврат средств из активной ставки, которая является проигрышной. Некоторые букмекеры предлагают кэшаут для пари, которые уже предопределены до завершения спортивного события, начисляя выигрыш по ускоренной процедуре.

См. также 
 Тотализатор
 Лудомания
 Биржа ставок
 Критерий Келли
 Букмекерская вилка
 Догон (стратегия ставок)
 Рейтинг букмекеров

Примечания

Литература 
 
 
 Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Профессии